Георги Петков Близнашки (; род. 4 октября 1956 года, Скравена, Софийская область, Болгария) — болгарский государственный и политический деятель, учёный, юрист, профессор конституционного права премьер-министр служебного правительства Болгарии с 6 августа по 7 ноября 2014 года.

Биография 
Георги Близнашки родился в 1956 году в Софийской области. В столице страны Софии он закончил Софийский университет по специальности юриспруденция. Его он закончил в 1982 году, а через 6 лет защитил докторскую диссертацию. Преподавал кроме Софийского университета также в Новом Болгарском университете и в Варнском университете.

С 2009 года является профессором.

Свободно владеет английским и русским языками.

Политическая карьера 
В начале 90-х годов XX века Близнашки входил в Высшей Совет БСП. Затем после скандала в 2013 году перешёл в Коалицию за Болгарию. Избирался депутатом болгарского и европейского парламентов.

Кандидатура Близнашки рассматривалась в 2011 году партией БСП как кандидат в президенты.

Когда в 2013 году в Болгарии начались забастовки и демонстрации против кабинета Орешарского Близнашки всячески поддерживал студентов университета, которые были на митингах. В начале 2014 года был исключён из рядов БСП.

В конце июля 2014 года премьер-министр страны Пламен Орешарски подал в отставку. На следующий день парламент утвердил отставку.. До утверждения служебного правительства (6 августа) кабинет Орешарского продолжал работу. Служебное правительство Болгарии возглавил Георги Близнашки.

Первым шагом новое правительство наградило группу западных послов за поддержку в 2013 году антиправительственных протестов. В начале октября правительство приняло решение отказаться от использования российской авиационной техники.

7 ноября 2014 года Близнашки уступил пост премьер-министра вновь избранному Бойко Борисову.

Научные работы 
Георги Близнашки имеет огромное количество научных работ, профессиональных комментариев, более 70 публикаций в специализированной литературе.

Монографии 
 Парламентское управление в Болгарии, Георгий Близнашки, 1995.
 Принцип парламентского управления, Георгий Близнашки, 1997.
 Формат государства. Современные конституционные измерения, Георгий Близнашки, 1999.
 Конституционизм и демократия, Георгий Близнашки, 2009.

Примечания 

Политики Болгарии
Премьер-министры Болгарии
Политики XXI века
Члены БСП
Специалисты по конституционному праву
Депутаты Европарламента от Болгарии
Депутаты 36-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 40-го Народного собрания Болгарии